Carnet (Manche), een gemeente in het Franse departement Manche
CARNET, een Belgisch bedrijf dat actief is in de automobielsector met als voornaamste bezigheid het organiseren van online autoveilingen
Een carnet is een formulier dat gebruikt wordt in het internationale goederenverkeer
Carnet ATA, een document voor het tijdelijk importeren van goederen
Carnet TIR (Transports Internationaux Routiers), een document voor het vervoeren van goederen over buitenlandse grenzen
Carnet de Passage, een internationaal douanedocument bestemd voor het verkrijgen van een tijdelijke vrije invoer van motorvoertuigen in bepaalde landen
Carnet, een boekje van tien kaartjes voor het openbaar vervoer in Parijs.